Wahn,  een geslacht van insecten

Plaatsen in Duitsland 

 Köln-Wahn, of: Wahn am Rhein, een stadsdeel van Keulen
 Wahn (Neunkirchen-Seelscheid), een dorpje in de gemeente Neunkirchen-Seelscheid in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Wahn, een verdwenen en ten tijde van Adolf Hitler op twee plaatsen elders en onder andere namen herbouwd dorpje in de deelstaat Nedersaksen, zie: Rastdorf, Samtgemeinde Sögel en Samtgemeinde Lathen